Patricia Tourancheau
Philippe Tourancheau